Norvég erdő
Norvég erdő – Murakami Haruki regénye
Norvég erdő – 2010-es japán film